Hans Petrat (ur. 6 września 1982 w Rosenheim). Niemiecki skoczek narciarski.

Na nartach zaczął skakać w wieku 10 lat. Na początku startował w kombinacji norweskiej. Szybko jednak zdecydował się wyłącznie skakać. W 1999 został mistrzem Bawarii a rok później został drużynowym mistrzem kraju juniorów. Również w 2000 zajął 9. miejsce w konkursie Pucharu kontynentalnego w Velenje. W 2001 zwyciężył w konkursie w Westby.

29 grudnia 2004 zadebiutował w Pucharze Świata. Podczas pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie zajął 46. miejsce. Skok na odległość 95,5 metra nie pozwolił na awans do drugiej serii.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004/2005: 72.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001: 59.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1999/2000: 147.
 sezon 2000/2001: 48.
 sezon 2001/2002: 56.
 sezon 2002/2003: 215.
 sezon 2003/2004: 41.
 sezon 2004/2005: 76.

Miejsca w pierwszej dziesiątce konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Våler – 11 marca 2000 (9. miejsce)
  Velenje – 8 lipca 2000 (9. miejsce)
  Ishpeming – 19 stycznia 2002 (8. miejsce)
  Westby – 27 stycznia 2002 (1. miejsce)
  Lauscha – 30 stycznia 2005 (8. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004: 76.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Skoki narciarskie.pl
 Skijumping.pl

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Rosenheim